Высшая лига 2001 () — 27-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 10-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игры третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игры второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+10):
 17/06/2001 «Динабург» — «Сталкерс/Земессардзе» 11:1
 Самая крупная победа гостей (+11):
 30/09/2001 «Зибенс/Земессардзе» — «Сконто» 0:11
 Наибольшее число голов в одном матче (12):
 17/06/2001 «Динабург» — «Сталкерс/Земессардзе» 11:1

Лучшие игроки 

 Перед началом сезона «Зибенс/Земессардзе» сменил название на «Сталкерс/Земессардзе», так как спонсором клуба стала компания «Сталкерс». Однако после 17 тура клуб вернул прежнее название в связи с невыполнением спонсором договорных обязательств.
 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Осипов (Лиепая).
 Лучшими ассистентами были признаны: Сергей Брага (Вентспилс), Адольф Супе, Янис Пукиянс, Денис Гаврилов, Петерис Милейка (все — Рига).

Турнир дублирующих составов 

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2001
 Первая лига Латвии по футболу 2001
 Вторая лига Латвии по футболу 2001

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2001
Футбол в Латвии в 2001 году